Список всех описанных видов пауков семейства Theraphosidae на февраль 2016 года, если не указано иное. Разновидность типа каждого рода отмечена как T.

Acanthopelma 
Acanthopelma F. O. Pickard-Cambridge, 1897
 Acanthopelma beccarii Caporiacco, 1947 — Гайана
 Acanthopelma rufescens F. O. Pickard-Cambridge, 1897T — Центральная Америка

Acanthoscurria 
Acanthoscurria Ausserer, 1871
 Acanthoscurria acuminata Schmidt & Tesmoingt, 2005 — Боливия, Бразилия
 Acanthoscurria antillensis Pocock, 1903 — Малые Антильские острова
 Acanthoscurria belterrensis Paula et al., 2014 — Бразилия
 Acanthoscurria bollei Schmidt, 2005 — Аргентина, Уругвай
 Acanthoscurria borealis Schmidt & Peters, 2005 — Гватемала
 Acanthoscurria chacoana Brethes, 1909 — Бразилия, Боливия, Парагвай, Аргентина
 Acanthoscurria convexa (C. L. Koch, 1842) — Бразилия
 Acanthoscurria cordubensis Thorell, 1894 — Аргентина
 Acanthoscurria geniculata (C. L. Koch, 1841)T — Бразилия
 Acanthoscurria gomesiana Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Acanthoscurria hirsutissimasterni Schmidt, 2007 — Аргентина
 Acanthoscurria insubtilis Simon, 1892 — Боливия, Бразилия
 Acanthoscurria juruenicola Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Acanthoscurria maga Simon, 1892 — Южная Америка
 Acanthoscurria minor Ausserer, 1871 — Гайана
 Acanthoscurria musculosa Simon, 1892 — Боливия
 Acanthoscurria natalensis Chamberlin, 1917 — Бразилия
 Acanthoscurria paulensis Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Acanthoscurria proxima (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия
 Acanthoscurria rhodothele Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Acanthoscurria simoensi Vol, 2000 — Французская Гвиана, Бразилия
 Acanthoscurria sternalis Pocock, 1903 — Боливия, Парагвай, Аргентина
 Acanthoscurria suina Pocock, 1903 — Аргентина, Уругвай
 Acanthoscurria tarda Pocock, 1903 — Бразилия
 Acanthoscurria theraphosoides (Doleschall, 1871) — Перу, Боливия, Бразилия, Французская Гвиана
 Acanthoscurria turumban Rodriguez-Manzanilla & Bertani, 2010 — Венесуэла
 Acanthoscurria urens Vellard, 1924 — Бразилия

Aenigmarachne 
Aenigmarachne Schmidt, 2005
 Aenigmarachne sinapophysis Schmidt, 2005T — Коста-Рика

Agnostopelma 
Agnostopelma Perez-Miles & Weinmann, 2010
 Agnostopelma gardel Perez-Miles & Weinmann, 2010 — Колумбия
 Agnostopelma tota Perez-Miles & Weinmann, 2010T — Колумбия

Aguapanela 
Aguapanela Perafan & Cifuentes, 2015
 Aguapanela arvi Perafan, Cifuentes & Estrada, 2015T — Колумбия

Ami 
Ami Perez-Miles, 2008
 Ami amazonica Jimenez & Bertani, 2008 — Колумбия
 Ami armihuariensis Kaderka, 2014 — Перу
 Ami bladesi Perez-Miles, Gabriel & Gallon, 2008 — Панама
 Ami caxiuana Perez-Miles, Miglio & Bonaldo, 2008T — Бразилия
 Ami obscura (Ausserer, 1875) — Колумбия
 Ami pijaos Jimenez & Bertani, 2008 — Колумбия
 Ami weinmanni Perez-Miles, 2008 — Венесуэла
 Ami yupanquii Perez-Miles, Gabriel & Gallon, 2008 — Эквадор

Annandaliella 
Annandaliella Hirst, 1909
 Annandaliella ernakulamensis Jose & Sebastian, 2008 — Индия
 Annandaliella pectinifera Gravely, 1935 — Индия
 Annandaliella travancorica Hirst, 1909T — Индия

Anoploscelus 
Anoploscelus Pocock, 1897
 Anoploscelus celeripes Pocock, 1897T — Уганда, Танзания
 Anoploscelus lesserti Laurent, 1946 — Руанда

Aphonopelma 
Aphonopelma Pocock, 1901

Следующий список включает в себя основные изменения видов, обнаруженных в США на основе монографии опубликованной в 2016 году.
 Aphonopelma anax (Chamberlin, 1940) — США
 Aphonopelma anitahoffmannae Locht et al., 2005 — Мексика
 Aphonopelma armada (Chamberlin, 1940) — США
 Aphonopelma atomicum Hamilton, 2016 — США
 Aphonopelma behlei Chamberlin, 1940 — США
 Aphonopelma belindae Gabriel, 2011 — Панама
 Aphonopelma bicoloratum Struchen, Brandle & Schmidt, 1996 — Мексика
 Aphonopelma braunshausenii Tesmoingt, 1996 — Мексика
 Aphonopelma burica Valerio, 1980 — Коста-Рика
 Aphonopelma caniceps (Simon, 1891) — Мексика
 Aphonopelma catalina Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016 — США
 Aphonopelma chalcodes Chamberlin, 1940 — США
 Aphonopelma chamberlini Smith, 1995 — США
 Aphonopelma chiricahua Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016 — США
 Aphonopelma cookei Smith, 1995 — Мексика
 Aphonopelma crinirufum (Valerio, 1980) — Коста-Рика
 Aphonopelma crinitum (Pocock, 1901) — Мексика
 Aphonopelma duplex (Chamberlin, 1925) — Мексика
 Aphonopelma eustathes (Chamberlin, 1940) — Мексика
 Aphonopelma eutylenum Chamberlin, 1940 — США
 Aphonopelma gabeli Smith, 1995 — США
 Aphonopelma geotoma (Chamberlin, 1937) — Мексика
 Aphonopelma gertschi Smith, 1995 — Мексика
 Aphonopelma griseum Chamberlin, 1940 — Мексика
 Aphonopelma hageni (Strand, 1906) — Мексика
 Aphonopelma helluo (Simon, 1891) — Мексика
 Aphonopelma hentzi (Girard, 1852) — США
 Aphonopelma hesperum (Chamberlin, 1917) — Мексика
 Aphonopelma hollyi Smith, 1995 — США
 Aphonopelma icenoglei Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016 — США
 Aphonopelma iodius (Chamberlin & Ivie, 1939) — США
 Aphonopelma joshua Prentice, 1997 — США
 Aphonopelma johnnycashi Hamilton, 2016 — США
 Aphonopelma lanceolatum (Simon, 1891) — Никарагуа
 Aphonopelma latens (Chamberlin, 1917) — Сальвадор, Никарагуа
 Aphonopelma levii Smith, 1995 — Мексика
 Aphonopelma madera Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016 — США
 Aphonopelma mareki Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016 — США
 Aphonopelma marxi (Simon, 1891) — США
 Aphonopelma moderatum (Chamberlin & Ivie, 1939) — США
 Aphonopelma moellendorfi Hamilton, 2016 — США
 Aphonopelma mojave Prentice, 1997 — США
 Aphonopelma mooreae Smith, 1995 — Мексика
 Aphonopelma nayaritum Chamberlin, 1940 — Мексика
 Aphonopelma pallidum (F. O. Pickard-Cambridge, 1897) — Мексика
 Aphonopelma paloma Prentice, 1993 — США
 Aphonopelma parvum Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016 — США
 Aphonopelma peloncillo Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016 — США
 Aphonopelma prenticei Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016 — США
 Aphonopelma phasmus Chamberlin, 1940 — США
 Aphonopelma platnicki Smith, 1995 — Мексика
 Aphonopelma prosoicum Chamberlin, 1940 — Мексика
 Aphonopelma ruedanum Chamberlin, 1940 — Мексика
 Aphonopelma saguaro Hamilton, 2016 — США
 Aphonopelma sclerothrix (Valerio, 1980) — Коста-Рика
 Aphonopelma seemanni (F. O. Pickard-Cambridge, 1897) — Центральная Америка
 Aphonopelma serratum (Simon, 1891) — Мексика
 Aphonopelma smithi Smith, 1995 — США
 Aphonopelma steindachneri (Ausserer, 1875) — США
 Aphonopelma stoicum (Chamberlin, 1925) — Мексика
 Aphonopelma sullivani Smith, 1995 — США
 Aphonopelma superstitionense Hamilton, Hendrixson & Bond, 2016 — США
 Aphonopelma truncatum (F. O. Pickard-Cambridge, 1897) — Мексика
 Aphonopelma vorhiesi (Chamberlin & Ivie, 1939) — США
 Aphonopelma xanthochromum (Valerio, 1980) — Коста-Рика
 Aphonopelma xwalxwal Hamilton, 2016 — США

Augacephalus 
Augacephalus Gallon, 2002
 Augacephalus breyeri (Hewitt, 1919)T — Южная Африка, Мозамбик, Свазиленд
 Augacephalus ezendami (Gallon, 2001) — Мозамбик
 Augacephalus junodi (Simon, 1904) — Восточная и Южная Африка

Avicularia 
Avicularia Lamarck, 1818
 Avicularia affinis (Nicolet, 1849) — Чили
 Avicularia ancylochira Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Avicularia arabica (Strand, 1908) — Южная Америка
 Avicularia aurantiaca Bauer, 1996 — Перу
 Avicularia avicularia (Linnaeus, 1758)T — от Коста-Рики до Бразилии
 Avicularia avicularia variegata F. O. Pickard-Cambridge, 1896 — Бразилия
 Avicularia aymara (Chamberlin, 1916) — Перу
 Avicularia azuraklaasi Tesmoingt, 1996 — Перу
 Avicularia bicegoi Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Avicularia braunshauseni Tesmoingt, 1999 — Бразилия
 Avicularia caesia (C. L. Koch, 1842) — Пуэрто-Рико
 Avicularia cuminami Mello-Leitao, 1930 — Бразилия
 Avicularia detrita (C. L. Koch, 1842) — Бразилия
 Avicularia diversipes (C. L. Koch, 1842) — Бразилия
 Avicularia doleschalli (Ausserer, 1871) — Бразилия
 Avicularia exilis Strand, 1907 — Суринам
 Avicularia fasciculata Strand, 1907 — Южная Америка
 Avicularia fasciculata clara Strand, 1907 — Южная Америка
 Avicularia gamba Bertani & Fukushima, 2009 — Бразилия
 Avicularia geroldi Tesmoingt, 1999 — Бразилия
 Avicularia glauca Simon, 1891 — Панама
 Avicularia gracilis (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Avicularia hirschii Bullmer, Thierer-Lutz & Schmidt, 2006 — Эквадор
 Avicularia hirsuta (Ausserer, 1875) — Куба
 Avicularia holmbergi Thorell, 1890 — Французская Гвиана
 Avicularia huriana Tesmoingt, 1996 — Эквадор
 Avicularia juruensis Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Avicularia laeta (C. L. Koch, 1842) — Бразилия, Пуэрто-Рико
 Avicularia leporina (C. L. Koch, 1841) — Бразилия
 Avicularia metallica Ausserer, 1875 — Суринам
 Avicularia minatrix Pocock, 1903 — Венесуэла
 Avicularia nigrotaeniata Mello-Leitao, 1940 — Гайана
 Avicularia ochracea (Perty, 1833) — Бразилия
 Avicularia plantaris (C. L. Koch, 1842) — Бразилия
 Avicularia purpurea Kirk, 1990 — Эквадор
 Avicularia rapax (Ausserer, 1875) — Южная Америка
 Avicularia rickwesti Bertani & Huff, 2013 — Доминикана
 Avicularia rufa Schiapelli & Gerschman, 1945 — Бразилия
 Avicularia rutilans Ausserer, 1875 — Колумбия
 Avicularia sooretama Bertani & Fukushima, 2009 — Бразилия
 Avicularia soratae Strand, 1907 — Боливия
 Avicularia subvulpina Strand, 1906 — Южная Америка
 Avicularia surinamensis Strand, 1907 — Суринам
 Avicularia taunayi (Mello-Leitao, 1920) — Бразилия
 Avicularia ulrichea Tesmoingt, 1996 — Бразилия
 Avicularia urticans Schmidt, 1994 — Перу
 Avicularia velutina Simon, 1889 — Венесуэла
 Avicularia versicolor (Walckenaer, 1837) — Гваделупа, Мартиника
 Avicularia walckenaeri (Perty, 1833) — Бразилия

Bacillochilus 
Bacillochilus Gallon, 2010
 Bacillochilus xenostridulans Gallon, 2010T — Ангола

Batesiella 
Batesiella Pocock, 1903
 Batesiella crinita Pocock, 1903T — Камерун

Bistriopelma 
Bistriopelma Kaderka, 2015
 Bistriopelma lamasi Kaderka, 2015T — Перу
 Bistriopelma matuskai Kaderka, 2015 — Перу

Bonnetina 
Bonnetina Vol, 2000
 Bonnetina alagoni Locht & Medina, 2008 — Мексика
 Bonnetina aviae Estrada-Alvarez & Locht, 2011 — Мексика
 Bonnetina cyaneifemur Vol, 2000T — Мексика
 Bonnetina juxtantricola Ortiz & Francke, 2015 — Мексика
 Bonnetina papalutlensis Mendoza, 2012 — Мексика
 Bonnetina reyescastilloi Estrada-Alvarez, 2014 — Мексика
 Bonnetina rudloffi Vol, 2001 — Мексика
 Bonnetina tanzeri Schmidt, 2012 — Мексика
 Bonnetina tenuiverpis Ortiz & Francke, 2015 — Мексика

Brachionopus 
Brachionopus Pocock, 1897
 Brachionopus annulatus Purcell, 1903 — Южная Африка
 Brachionopus leptopelmiformis Strand, 1907 — Южная Африка
 Brachionopus pretoriae Purcell, 1904 — Южная Африка
 Brachionopus robustus Pocock, 1897T — Южная Африка
 Brachionopus tristis Purcell, 1903 — Южная Африка

Brachypelma 
Brachypelma Simon, 1891
 Brachypelma albiceps Pocock, 1903 — Мексика
 Brachypelma albopilosum Valerio, 1980 — Коста-Рика
 Brachypelma andrewi Schmidt, 1992 — Неизвестно
 Brachypelma annitha Tesmoingt, Cleton & Verdez, 1997 — Мексика
 Brachypelma auratum Schmidt, 1992 — Мексика
 Brachypelma aureoceps (Chamberlin, 1917) — США (probably introduced)
 Brachypelma baumgarteni Smith, 1993 — Мексика
 Brachypelma boehmei Schmidt & Klaas, 1993 — Мексика
 Brachypelma emilia (White, 1856)T — Мексика
 Brachypelma epicureanum (Chamberlin, 1925) — Мексика
 Brachypelma fossorium Valerio, 1980 — Коста-Рика
 Brachypelma hamorii Tesmoingt, Cleton & Verdez, 1997 — Мексика
 Brachypelma kahlenbergi Rudloff, 2008 — Мексика
 Brachypelma klaasi (Schmidt & Krause, 1994) — Мексика
 Brachypelma sabulosum (F. O. Pickard-Cambridge, 1897) — Гватемала
 Brachypelma schroederi Rudloff, 2003 — Мексика
 Brachypelma smithi (F. O. Pickard-Cambridge, 1897) — Мексика
 Brachypelma vagans (Ausserer, 1875) — Мексика, Центральная Америка
 Brachypelma verdezi Schmidt, 2003 — Мексика

Bumba 
Bumba Perez-Miles, Bonaldo & Miglio, 2014
 Bumba cabocla (Perez-Miles, 2000)T — Бразилия
 Bumba horrida (Schmidt, 1994) — Венесуэла, Бразилия
 Bumba lennoni Perez-Miles, Bonaldo & Miglio, 2014 — Бразилия
 Bumba pulcherrimaklaasi (Schmidt, 1991) — Эквадор

Cardiopelma 
Cardiopelma Vol, 1999
 Cardiopelma mascatum Vol, 1999T — Неизвестно

Catanduba 
Catanduba Yamamoto, Lucas & Brescovit, 2012
 Catanduba araguaia Yamamoto, Lucas & Brescovit, 2012 — Бразилия
 Catanduba canabrava Yamamoto, Lucas & Brescovit, 2012 — Бразилия
 Catanduba flavohirta (Simon, 1889) — Бразилия
 Catanduba peruacu Yamamoto, Lucas & Brescovit, 2012 — Бразилия
 Catanduba piauiensis Yamamoto, Lucas & Brescovit, 2012 — Бразилия
 Catanduba simoni (Soares & Camargo, 1948) — Бразилия
 Catanduba tuskae Yamamoto, Lucas & Brescovit, 2012T — Бразилия

Catumiri 
Catumiri Guadanucci, 2004
 Catumiri argentinense (Mello-Leitao, 1941) — Чили, Аргентина
 Catumiri chicaoi Guadanucci, 2004 — Бразилия
 Catumiri parvum (Keyserling, 1878) — Бразилия, Уругвай
 Catumiri petropolium Guadanucci, 2004T — Бразилия

Ceratogyrus 
Ceratogyrus Pocock, 1897
 Ceratogyrus brachycephalus Hewitt, 1919 — Ботсвана, Зимбабве, Южная Африка
 Ceratogyrus darlingi Pocock, 1897T — Южная Африка
 Ceratogyrus dolichocephalus Hewitt, 1919 — Зимбабве
 Ceratogyrus hillyardi (Smith, 1990) — Малави
 Ceratogyrus marshalli Pocock, 1897 — Зимбабве, Мозамбик
 Ceratogyrus meridionalis (Hirst, 1907) — Малави, Мозамбик
 Ceratogyrus paulseni Gallon, 2005 — Южная Африка
 Ceratogyrus pillansi (Purcell, 1902) — Зимбабве, Мозамбик
 Ceratogyrus sanderi Strand, 1906 — Намибия, Зимбабве

Chaetopelma 
Chaetopelma Ausserer, 1871
 Chaetopelma altugkadirorum Gallon, Gabriel & Tansley, 2012 — Турция, Сирия
 Chaetopelma concolor (Simon, 1873) — Турция, Сирия, Египт
 Chaetopelma karlamani Vollmer, 1997 — Кипр
 Chaetopelma olivaceum (C. L. Koch, 1841)T — Кипр, Турция, Ближний Восток, Египт, Судан
 Chaetopelma turkesi Topcu & Demircan, 2014 — Турция
 Chaetopelma webborum Smith, 1990 — Камерун

Chilobrachys 
Chilobrachys Karsch, 1892
 Chilobrachys andersoni (Pocock, 1895) — Индия, Мьянма, Малайзия
 Chilobrachys annandalei Simon, 1901 — Малайзия
 Chilobrachys assamensis Hirst, 1909 — Индия
 Chilobrachys bicolor (Pocock, 1895) — Мьянма
 Chilobrachys brevipes (Thorell, 1897) — Мьянма
 Chilobrachys dyscolus (Simon, 1886) — Вьетнам
 Chilobrachys femoralis Pocock, 1900 — Индия
 Chilobrachys fimbriatus Pocock, 1899 — Индия
 Chilobrachys flavopilosus (Simon, 1884) — Индия, Мьянма
 Chilobrachys fumosus (Pocock, 1895) — Индия
 Chilobrachys guangxiensis (Yin & Tan, 2000) — Китай
 Chilobrachys hardwickei (Pocock, 1895) — Индия
 Chilobrachys himalayensis (Tikader, 1977) — Индия
 Chilobrachys huahini Schmidt & Huber, 1996 — Таиланд
 Chilobrachys hubei Song & Zhao, 1988 — Китай
 Chilobrachys khasiensis (Tikader, 1977) — Индия
 Chilobrachys liboensis Zhu & Zhang, 2008 — Китай
 Chilobrachys nitelinus Karsch, 1892T — Шри-Ланка
 Chilobrachys oculatus (Thorell, 1895) — Мьянма
 Chilobrachys paviei (Simon, 1886) — Таиланд
 Chilobrachys pococki (Thorell, 1897) — Мьянма
 Chilobrachys sericeus (Thorell, 1895) — Мьянма
 Chilobrachys soricinus (Thorell, 1887) — Мьянма
 Chilobrachys stridulans (Wood Mason, 1877) — Индия
 Chilobrachys thorelli Pocock, 1900 — Индия
 Chilobrachys tschankoensis Schenkel, 1963 — Китай

Chromatopelma 
Chromatopelma Schmidt, 1995
 Chromatopelma cyaneopubescens (Strand, 1907)T — Венесуэла

Citharacanthus 
Citharacanthus Pocock, 1901
 Citharacanthus alayoni Rudloff, 1995 — Куба
 Citharacanthus alvarezi Estrada-Alvarez, Guadarrama & Martinez, 2013 — Мексика
 Citharacanthus cyaneus (Rudloff, 1994) — Куба
 Citharacanthus livingstoni Schmidt & Weinmann, 1996 — Гватемала
 Citharacanthus longipes (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)T — Мексика, Центральная Америка
 Citharacanthus meermani Reichling & West, 2000 — Белиз
 Citharacanthus niger Franganillo, 1931 — Куба
 Citharacanthus sargi (Strand, 1907) — Гватемала
 Citharacanthus spinicrus (Latreille, 1819) — Куба, Гаити

Citharognathus 
Citharognathus Pocock, 1895
 Citharognathus hosei Pocock, 1895T — Борнео
 Citharognathus tongmianensis Zhu, Li & Song, 2002 — Китай

Clavopelma 
Clavopelma Chamberlin, 1940
 Clavopelma tamaulipeca (Chamberlin, 1937)T — Мексика

Coremiocnemis 
Coremiocnemis Simon, 1892
 Coremiocnemis cunicularia (Simon, 1892)T — Малайзия
 Coremiocnemis hoggi West & Nunn, 2010 — Малайзия
 Coremiocnemis kotacana West & Nunn, 2010 — Суматра
 Coremiocnemis obscura West & Nunn, 2010 — Малайзия
 Coremiocnemis tropix Raven, 2005 — Квинсленд
 Coremiocnemis valida Pocock, 1895 — Борнео

Cotztetlana 
Cotztetlana Mendoza, 2012
 Cotztetlana omiltemi Mendoza, 2012T — Мексика
 Cotztetlana villadai Estrada-Alvarez, 2014 — Мексика

Crassicrus 
Crassicrus Reichling & West, 1996
 Crassicrus lamanai Reichling & West, 1996T — Белиз

Кубаnana 
Кубаnana Ortiz, 2008
 Кубаnana cristinae Ortiz, 2008T — Куба

Cyclosternum 
Cyclosternum Ausserer, 1871
 Cyclosternum bicolor (Schiapelli & Gerschman, 1945) — Бразилия
 Cyclosternum garbei (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия
 Cyclosternum gaujoni Simon, 1889 — Эквадор
 Cyclosternum janthinum (Simon, 1889) — Эквадор
 Cyclosternum kochi (Ausserer, 1871) — Венесуэла
 Cyclosternum macropus (Ausserer, 1875) — Мексика
 Cyclosternum obscurum Simon, 1891 — Мексика
 Cyclosternum palomeranum West, 2000 — Мексика
 Cyclosternum rufohirtum (Simon, 1889) — Венесуэла
 Cyclosternum schmardae Ausserer, 1871T — Колумбия, Эквадор
 Cyclosternum spinopalpus (Schaefer, 1996) — Парагвай
 Cyclosternum viridimonte Valerio, 1982 — Коста-Рика

Cyriocosmus 
Cyriocosmus Simon, 1903
 Cyriocosmus bertae Perez-Miles, 1998 — Бразилия
 Cyriocosmus blenginii Perez-Miles, 1998 — Боливия
 Cyriocosmus chicoi Perez-Miles, 1998 — Бразилия
 Cyriocosmus elegans (Simon, 1889) — Венесуэла, Тринидад, Тобаго
 Cyriocosmus fasciatus (Mello-Leitao, 1930) — Бразилия
 Cyriocosmus fernandoi Fukushima, Bertani & da Silva, 2005 — Бразилия
 Cyriocosmus leetzi Vol, 1999 — Колумбия
 Cyriocosmus nogueiranetoi Fukushima, Bertani & da Silva, 2005 — Бразилия
 Cyriocosmus perezmilesi Kaderka, 2007 — Боливия
 Cyriocosmus pribiki Perez-Miles & Weinmann, 2009 — Перу
 Cyriocosmus ritae Perez-Miles, 1998 — Перу, Бразилия
 Cyriocosmus sellatus (Simon, 1889)T — Перу, Бразилия
 Cyriocosmus venezuelensis Kaderka, 2010 — Венесуэла
 Cyriocosmus versicolor (Simon, 1897) — Парагвай, Аргентина

Cyriopagopus 
Cyriopagopus Simon, 1887
 Cyriopagopus dromeus (Chamberlin, 1917) — Филиппины
 Cyriopagopus paganus Simon, 1887T — Мьянма
 Cyriopagopus schioedtei (Thorell, 1891) — Малайзия
 Cyriopagopus thorelli (Simon, 1901) — Малайзия

Cyrtopholis 
Cyrtopholis Simon, 1892
 Cyrtopholis agilis Pocock, 1903 — Гаити
 Cyrtopholis anacanta Franganillo, 1935 — Куба
 Cyrtopholis annectans Chamberlin, 1917 — Барбадос
 Cyrtopholis bartholomaei (Latreille, 1832) — Сент-Томас, Антигуа
 Cyrtopholis bonhotei (F. O. Pickard-Cambridge, 1901) — Багамы
 Cyrtopholis bryantae Rudloff, 1995 — Куба
 Cyrtopholis culebrae (Petrunkevitch, 1929) — Пуэрто-Рико
 Cyrtopholis cursor (Ausserer, 1875)T — Гаити
 Cyrtopholis femoralis Pocock, 1903 — Монтсеррат
 Cyrtopholis flavostriata Schmidt, 1995 — Виргинские Острова
 Cyrtopholis gibbosa Franganillo, 1936 — Куба
 Cyrtopholis innocua (Ausserer, 1871) — Куба
 Cyrtopholis intermedia (Ausserer, 1875) — Южная Америка
 Cyrtopholis ischnoculiformis (Franganillo, 1926) — Куба
 Cyrtopholis jamaicola Strand, 1908 — Ямайка
 Cyrtopholis major (Franganillo, 1926) — Куба
 Cyrtopholis media Chamberlin, 1917 — Сент-Китс
 Cyrtopholis meridionalis (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Cyrtopholis obsoleta (Franganillo, 1935) — Куба
 Cyrtopholis palmarum Schiapelli & Gerschman, 1945 — Бразилия
 Cyrtopholis plumosa Franganillo, 1931 — Куба
 Cyrtopholis portoricae Chamberlin, 1917 — Пуэрто-Рико
 Cyrtopholis ramsi Rudloff, 1995 — Куба
 Cyrtopholis regibbosa Rudloff, 1994 — Куба
 Cyrtopholis respina Franganillo, 1935 — Куба
 Cyrtopholis schmidti Rudloff, 1996 — Бразилия
 Cyrtopholis unispina Franganillo, 1926 — Куба
 Cyrtopholis zorodes Mello-Leitao, 1923 — Бразилия

Davus 
Davus O. Pickard-Cambridge, 1892
 Davus fasciatus O. Pickard-Cambridge, 1892T — Коста-Рика
 Davus mozinno Estrada-Alvarez, 2014 — Мексика
 Davus pentaloris (Simon, 1888) — Мексика, Гватемала

Encyocratella 
Encyocratella Strand, 1907
 Encyocratella olivacea Strand, 1907T — Танзания

Encyocrates 
Encyocrates Simon, 1892
 Encyocrates raffrayi Simon, 1892T — Мадагаскар

Ephebopus 
Ephebopus Simon, 1892
 Ephebopus cyanognathus West & Marshall, 2000 — Французская Гвиана
 Ephebopus foliatus West et al., 2008 — Гайана
 Ephebopus murinus (Walckenaer, 1837)T — Французская Гвиана, Суринам, Бразилия
 Ephebopus rufescens West & Marshall, 2000 — Французская Гвиана, Бразилия
 Ephebopus uatuman Lucas, Silva & Bertani, 1992 — Бразилия

Euathlus 
Euathlus Ausserer, 1875
 Euathlus antai Perafan & Perez-Miles, 2014 — Чили
 Euathlus atacama Perafan & Perez-Miles, 2014 — Чили
 Euathlus condorito Perafan & Perez-Miles, 2014 — Чили
 Euathlus diamante Ferretti, 2015 — Аргентина
 Euathlus manicata (Simon, 1892) — Чили
 Euathlus parvulus (Pocock, 1903) — Чили
 Euathlus sagei Ferretti, 2015 — Аргентина
 Euathlus tenebrarum Ferretti, 2015 — Аргентина
 Euathlus truculentus L. Koch, 1875T — Чили, Аргентина

Eucratoscelus 
Eucratoscelus Pocock, 1898
 Eucratoscelus constrictus (Gerstacker, 1873)T — Кения, Танзания
 Eucratoscelus pachypus Schmidt & von Wirth, 1990 — Танзания

Eumenophorus 
Eumenophorus Pocock, 1897
 Eumenophorus clementsi Pocock, 1897T — Сьерра-Леоне
 Eumenophorus murphyorum Smith, 1990 — Сьерра-Леоне
 Eumenophorus stridulantissimus (Strand, 1907) — Африка

Eupalaestrus 
Eupalaestrus Pocock, 1901
 Eupalaestrus campestratus (Simon, 1891)T — Бразилия, Парагвай, Аргентина
 Eupalaestrus guyanus (Simon, 1892) — Гайана
 Eupalaestrus larae Ferretti & Barneche, 2012 — Аргентина
 Eupalaestrus spinosissimus Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Eupalaestrus weijenberghi (Thorell, 1894) — Бразилия, Уругвай, Аргентина

Euphrictus 
Euphrictus Hirst, 1908
 Euphrictus spinosus Hirst, 1908T — Камерун
 Euphrictus squamosus (Benoit, 1965) — Конго

Euthycaelus 
Euthycaelus Simon, 1889
 Euthycaelus amandae Guadanucci & Weinmann, 2014 — Колумбия
 Euthycaelus colonica Simon, 1889T — Венесуэла
 Euthycaelus norae Guadanucci & Weinmann, 2014 — Колумбия, Венесуэла

Grammostola 
Grammostola Simon, 1892
 Grammostola actaeon (Pocock, 1903) — Бразилия, Уругвай
 Grammostola alticeps (Pocock, 1903) — Уругвай
 Grammostola andreleetzi Vol, 2008 — Уругвай
 Grammostola anthracina (C. L. Koch, 1842) — Бразилия, Уругвай, Парагвай, Аргентина
 Grammostola borelli (Simon, 1897) — Парагвай
 Grammostola burzaquensis Ibarra, 1946 — Аргентина
 Grammostola chalcothrix Chamberlin, 1917 — Аргентина
 Grammostola diminuta Ferretti et al., 2013 — Аргентина
 Grammostola doeringi (Holmberg, 1881) — Аргентина
 Grammostola gossei (Pocock, 1899) — Аргентина
 Grammostola grossa (Ausserer, 1871) — Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина
 Grammostola iheringi (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Grammostola inermis Mello-Leitao, 1941 — Аргентина
 Grammostola mendozae (Strand, 1907) — Аргентина
 Grammostola monticola (Strand, 1907) — Боливия
 Grammostola porteri (Mello-Leitao, 1936) — Чили
 Grammostola pulchra Mello-Leitao, 1921 — Бразилия
 Grammostola pulchripes (Simon, 1891)T — Парагвай, Аргентина
 Grammostola rosea (Walckenaer, 1837) — Боливия, Чили, Аргентина
 Grammostola vachoni Schiapelli & Gerschman, 1961 — Аргентина

Guyruita 
Guyruita Guadanucci et al., 2007
 Guyruita atlantica Guadanucci et al., 2007 — Бразилия
 Guyruita cerrado Guadanucci et al., 2007T — Бразилия
 Guyruita waikoshiemi (Bertani & Araujo, 2006) — Венесуэла

Hapalopus 
Hapalopus Ausserer, 1875
 Hapalopus aldanus West, 2000 — Мексика
 Hapalopus aymara Perdomo, Panzera & Perez-Miles, 2009 — Боливия
 Hapalopus butantan (Perez-Miles, 1998) — Бразилия
 Hapalopus formosus Ausserer, 1875T — Колумбия
 Hapalopus guianensis Caporiacco, 1954 — Французская Гвиана
 Hapalopus lesleyae Gabriel, 2011 — Гайана
 Hapalopus nigriventris (Mello-Leitao, 1939) — Венесуэла
 Hapalopus triseriatus Caporiacco, 1955 — Венесуэла

Hapalotremus 
Hapalotremus Simon, 1903
 Hapalotremus albipes Simon, 1903T — Перу, Боливия
 Hapalotremus major (Chamberlin, 1916) — Перу
 Hapalotremus martinorum Cavallo & Ferretti, 2015 — Аргентина

Haploclastus 
Haploclastus Simon, 1892
 Haploclastus cervinus Simon, 1892T — Индия
 Haploclastus devamatha Prasanth & Jose, 2014 — Индия
 Haploclastus kayi Gravely, 1915 — Индия
 Haploclastus nilgirinus Pocock, 1899 — Индия
 Haploclastus satyanus (Barman, 1978) — Индия
 Haploclastus tenebrosus Gravely, 1935 — Индия
 Haploclastus validus (Pocock, 1899) — Индия

Haplocosmia 
Haplocosmia Schmidt & von Wirth, 1996
 Haplocosmia himalayana (Pocock, 1899) — Гималаи
 Haplocosmia nepalensis Schmidt & von Wirth, 1996T — Непал

Haplopelma 
Haplopelma Simon, 1892
 Haplopelma albostriatum (Simon, 1886) — Мьянма, Таиланд, Камбоджа
 Haplopelma doriae (Thorell, 1890)T — Борнео
 Haplopelma hainanum (Liang et al., 1999) — Китай
 Haplopelma lividum Smith, 1996 — Мьянма
 Haplopelma longipes von Wirth & Striffler, 2005 — Таиланд, Камбоджа
 Haplopelma minax (Thorell, 1897) — Мьянма, Таиланд
 Haplopelma robustum Strand, 1907 — Сингапур
 Haplopelma salangense (Strand, 1907) — Малайзия
 Haplopelma schmidti von Wirth, 1991 — Китай, Вьетнам
 Haplopelma vonwirthi Schmidt, 2005 — Юго-Восточная Азия

Harpactira 
Harpactira Ausserer, 1871
 Harpactira atra (Latreille, 1832)T — Южная Африка
 Harpactira baviana Purcell, 1903 — Южная Африка
 Harpactira cafreriana (Walckenaer, 1837) — Южная Африка
 Harpactira chrysogaster Pocock, 1897 — Южная Африка
 Harpactira curator Pocock, 1898 — Южная Африка
 Harpactira curvipes Pocock, 1897 — Южная Африка
 Harpactira dictator Purcell, 1902 — Южная Африка
 Harpactira gigas Pocock, 1898 — Южная Африка
 Harpactira guttata Strand, 1907 — Южная Африка
 Harpactira hamiltoni Pocock, 1902 — Южная Африка
 Harpactira lineata Pocock, 1897 — Южная Африка
 Harpactira lyrata (Simon, 1892) — Южная Африка
 Harpactira marksi Purcell, 1902 — Южная Африка
 Harpactira namaquensis Purcell, 1902 — Намибия, Южная Африка
 Harpactira pulchripes Pocock, 1901 — Южная Африка
 Harpactira tigrina Ausserer, 1875 — Южная Африка

Harpactirella 
Harpactirella Purcell, 1902
 Harpactirella domicola Purcell, 1903 — Южная Африка
 Harpactirella helenae Purcell, 1903 — Южная Африка
 Harpactirella insidiosa (Denis, 1960) — Марокко
 Harpactirella karrooica Purcell, 1902 — Южная Африка
 Harpactirella lapidaria Purcell, 1908 — Южная Африка
 Harpactirella lightfooti Purcell, 1902 — Южная Африка
 Harpactirella longipes Purcell, 1902 — Южная Африка
 Harpactirella magna Purcell, 1903 — Южная Африка
 Harpactirella overdijki Gallon, 2010 — Южная Африка
 Harpactirella schwarzi Purcell, 1904 — Южная Африка
 Harpactirella spinosa Purcell, 1908 — Южная Африка
 Harpactirella treleaveni Purcell, 1902T — Южная Африка

Hemirrhagus 
Hemirrhagus Simon, 1903
 Hemirrhagus benzaa Mendoza, 2014 — Мексика
 Hemirrhagus cervinus (Simon, 1891)T — Мексика
 Hemirrhagus chilango Perez-Miles & Locht, 2003 — Мексика
 Hemirrhagus coztic Perez-Miles & Locht, 2003 — Мексика
 Hemirrhagus elliotti (Gertsch, 1973) — Мексика
 Hemirrhagus embolulatus Mendoza, 2014 — Мексика
 Hemirrhagus eros Perez-Miles & Locht, 2003 — Мексика
 Hemirrhagus franckei Mendoza, 2014 — Мексика
 Hemirrhagus gertschi Perez-Miles & Locht, 2003 — Мексика
 Hemirrhagus grieta (Gertsch, 1982) — Мексика
 Hemirrhagus guichi Mendoza, 2014 — Мексика
 Hemirrhagus lochti Estrada-Alvarez, 2014 — Мексика
 Hemirrhagus mitchelli (Gertsch, 1982) — Мексика
 Hemirrhagus nahuanus (Gertsch, 1982) — Мексика
 Hemirrhagus ocellatus Perez-Miles & Locht, 2003 — Мексика
 Hemirrhagus papalotl Perez-Miles & Locht, 2003 — Мексика
 Hemirrhagus perezmilesi Garcia-Villafuerte & Locht, 2010 — Мексика
 Hemirrhagus pernix (Ausserer, 1875) — Мексика
 Hemirrhagus puebla (Gertsch, 1982) — Мексика
 Hemirrhagus reddelli (Gertsch, 1973) — Мексика
 Hemirrhagus stygius (Gertsch, 1971) — Мексика
 Hemirrhagus valdezi Mendoza, 2014 — Мексика

Heterophrictus 
Heterophrictus Pocock, 1900
 Heterophrictus aareyensis Mirza & Sanap, 2014 — Индия
 Heterophrictus blatteri (Gravely, 1935) — Индия
 Heterophrictus milleti Pocock, 1900T — Индия
 Heterophrictus raveni Mirza & Sanap, 2014 — Индия

Heteroscodra 
Heteroscodra Pocock, 1899
 Heteroscodra crassipes Hirst, 1907 — Камерун, Габон
 Heteroscodra crassipes latithorax Strand, 1920 — Конго
 Heteroscodra maculata Pocock, 1899T — Западная и Центральная Африка

Heterothele 
Heterothele Karsch, 1879
 Heterothele affinis Laurent, 1946 — Конго, Танзания
 Heterothele atropha Simon, 1907 — Конго
 Heterothele caudicula (Simon, 1886) — Аргентина
 Heterothele darcheni (Benoit, 1966) — Габон
 Heterothele decemnotata (Simon, 1891) — Конго
 Heterothele gabonensis (Lucas, 1858) — Габон
 Heterothele honesta Karsch, 1879T — Конго
 Heterothele hullwilliamsi Smith, 1990 — Камерун
 Heterothele ogbunikia Smith, 1990 — Нигерия
 Heterothele spinipes Pocock, 1897 — Танзания
 Heterothele villosella Strand, 1907 — Восточная Африка

Holothele 
Holothele Karsch, 1879
 Holothele culebrae (Petrunkevitch, 1929) — Пуэрто-Рико
 Holothele denticulata (Franganillo, 1930) — Куба
 Holothele incei (F. O. Pickard-Cambridge, 1898) — Тринидад, Венесуэла
 Holothele longipes (L. Koch, 1875) — Венесуэла
 Holothele ludwigi (Strand, 1907) — Венесуэла
 Holothele recta Karsch, 1879T — Венесуэла
 Holothele rondoni (Lucas & Bucherl, 1972) — Бразилия
 Holothele sanguiniceps (F. O. Pickard-Cambridge, 1898) — Тринидад, Венесуэла
 Holothele sericea (Simon, 1903) — Гаити
 Holothele shoemakeri (Petrunkevitch, 1926) — Коста-Рика, Сент-Томас
 Holothele sulfurensis Marechal, 2005 — Гваделупа
 Holothele vellardi Rudloff, 1997 — Венесуэла

Homoeomma 
Homoeomma Ausserer, 1871
 Homoeomma brasilianum (Chamberlin, 1917) — Бразилия
 Homoeomma elegans (Gerschman & Schiapelli, 1958) — Аргентина
 Homoeomma familiare Bertkau, 1880 — Бразилия
 Homoeomma hirsutum (Mello-Leitao, 1935) — Бразилия
 Homoeomma humile Vellard, 1924 — Бразилия
 Homoeomma montanum (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия
 Homoeomma nigrum (Walckenaer, 1837) — Бразилия
 Homoeomma peruvianum (Chamberlin, 1916) — Перу
 Homoeomma pictum (Pocock, 1903) — Перу
 Homoeomma strabo (Simon, 1892) — Колумбия, Бразилия
 Homoeomma stradlingi O. Pickard-Cambridge, 1881T — Бразилия
 Homoeomma uruguayense (Mello-Leitao, 1946) — Уругвай, Аргентина
 Homoeomma villosum (Keyserling, 1891) — Бразилия

Hysterocrates 
Hysterocrates Simon, 1892
 Hysterocrates affinis Strand, 1907 — Камерун
 Hysterocrates affinis angusticeps Strand, 1907 — Камерун
 Hysterocrates apostolicus Pocock, 1900 — Сан-Томе
 Hysterocrates celerierae (Smith, 1990) — Кот-д’Ивуар
 Hysterocrates crassipes Pocock, 1897 — Камерун
 Hysterocrates didymus Pocock, 1900 — Сан-Томе
 Hysterocrates ederi Charpentier, 1995 — Биоко (Экваториальная Гвинея)
 Hysterocrates efuliensis (Smith, 1990) — Камерун
 Hysterocrates elephantiasis (Berland, 1917) — Конго
 Hysterocrates gigas Pocock, 1897 — Камерун
 Hysterocrates greeffi (Karsch, 1884) — Камерун
 Hysterocrates greshoffi (Simon, 1891)T — Конго
 Hysterocrates haasi Strand, 1906 — Камерун
 Hysterocrates hercules Pocock, 1899 — Нигерия
 Hysterocrates laticeps Pocock, 1897 — Камерун
 Hysterocrates maximus Strand, 1906 — Камерун
 Hysterocrates ochraceus Strand, 1907 — Камерун, Конго
 Hysterocrates robustus Pocock, 1899 — Рио-Муни
 Hysterocrates robustus sulcifer Strand, 1908 — Камерун
 Hysterocrates scepticus Pocock, 1900 — Сан-Томе
 Hysterocrates sjostedti (Thorell, 1899) — Камерун
 Hysterocrates spellenbergi Strand, 1906 — Камерун
 Hysterocrates vosseleri Strand, 1906 — Западная Африка
 Hysterocrates weileri Strand, 1906 — Камерун

Idiothele 
Idiothele Hewitt, 1919
 Idiothele mira Gallon, 2010 — Южная Африка
 Idiothele nigrofulva (Pocock, 1898)T — Южная Африка

Iridopelma 
Iridopelma Pocock, 1901
 Iridopelma hirsutum Pocock, 1901T — Бразилия
 Iridopelma katiae Bertani, 2012 — Бразилия
 Iridopelma marcoi Bertani, 2012 — Бразилия
 Iridopelma oliveirai Bertani, 2012 — Бразилия
 Iridopelma vanini Bertani, 2012 — Бразилия
 Iridopelma zorodes (Mello-Leitao, 1926) — Бразилия

Ischnocolinopsis 
†Ischnocolinopsis Wunderlich, 1988
 †Ischnocolinopsis acutus Wunderlich, 1988T

Ischnocolus 
Ischnocolus Ausserer, 1871
 Ischnocolus hancocki Smith, 1990 — Марокко
 Ischnocolus ignoratus Guadanucci & Wendt, 2014 — Сирия, Израиль
 Ischnocolus jickelii L. Koch, 1875 — Джибути, Эфиопия, Сомали, Аден
 Ischnocolus rubropilosus Keyserling, 1891 — Бразилия
 Ischnocolus tomentosus Thorell, 1899 — Камерун, Конго
 Ischnocolus valentinus (Dufour, 1820)T — Испания, Италия, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия

Kochiana 
Kochiana Fukushima, Nagahama & Bertani, 2008
 Kochiana brunnipes (C. L. Koch, 1842)T — Бразилия

Lampropelma 
Lampropelma Simon, 1892
 Lampropelma nigerrimum Simon, 1892T — Индонезия
 Lampropelma violaceopes Abraham, 1924 — Малайзия, Сингапур

Lasiodora 
Lasiodora C. L. Koch, 1850
 Lasiodora acanthognatha Mello-Leitao, 1921 — Бразилия
 Lasiodora benedeni Bertkau, 1880 — Бразилия
 Lasiodora boliviana (Simon, 1892) — Боливия
 Lasiodora brevibulba (Valerio, 1980) — Коста-Рика
 Lasiodora carinata (Valerio, 1980) — Коста-Рика
 Lasiodora citharacantha Mello-Leitao, 1921 — Бразилия
 Lasiodora cristata (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия
 Lasiodora cryptostigma Mello-Leitao, 1921 — Бразилия
 Lasiodora curtior Chamberlin, 1917 — Бразилия
 Lasiodora differens Chamberlin, 1917 — Бразилия
 Lasiodora difficilis Mello-Leitao, 1921 — Бразилия
 Lasiodora dolichosterna Mello-Leitao, 1921 — Бразилия
 Lasiodora dulcicola Mello-Leitao, 1921 — Бразилия
 Lasiodora erythrocythara Mello-Leitao, 1921 — Бразилия
 Lasiodora fallax (Bertkau, 1880) — Бразилия
 Lasiodora fracta Mello-Leitao, 1921 — Бразилия
 Lasiodora gutzkei (Reichling, 1997) — Белиз
 Lasiodora icecu (Valerio, 1980) — Коста-Рика
 Lasiodora isabellina (Ausserer, 1871) — Бразилия
 Lasiodora itabunae Mello-Leitao, 1921 — Бразилия
 Lasiodora klugi (C. L. Koch, 1841)T — Бразилия
 Lasiodora lakoi Mello-Leitao, 1943 — Бразилия
 Lasiodora mariannae Mello-Leitao, 1921 — Бразилия
 Lasiodora moreni (Holmberg, 1876) — Аргентина
 Lasiodora panamana (Petrunkevitch, 1925) — Панама
 Lasiodora pantherina (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Lasiodora parahybana Mello-Leitao, 1917 — Бразилия
 Lasiodora parvior (Chamberlin & Ivie, 1936) — Панама
 Lasiodora pleoplectra Mello-Leitao, 1921 — Бразилия
 Lasiodora puriscal (Valerio, 1980) — Коста-Рика
 Lasiodora rubitarsa (Valerio, 1980) — Коста-Рика
 Lasiodora saeva (Walckenaer, 1837) — Уругвай
 Lasiodora spinipes Ausserer, 1871 — Бразилия
 Lasiodora sternalis (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия
 Lasiodora striatipes (Ausserer, 1871) — Бразилия
 Lasiodora subcanens Mello-Leitao, 1921 — Бразилия
 Lasiodora tetrica (Simon, 1889) — Венесуэла
 Lasiodora trinitatis (Pocock, 1903) — Тринидад
 Lasiodora trinitatis pauciaculeis (Strand, 1916) — Тринидад

Lasiodorides 
Lasiodorides Schmidt & Bischoff, 1997
 Lasiodorides longicolli Schmidt, 2003 — Эквадор, Перу
 Lasiodorides polycuspulatus Schmidt & Bischoff, 1997T — Перу
 Lasiodorides rolinae Tesmoingt, 1999 — Перу
 Lasiodorides striatus (Schmidt & Antonelli, 1996) — Перу

Longilyra 
Longilyra Gabriel, 2014
 Longilyra johnlonghorni Gabriel, 2014T — Сальвадор

Loxomphalia 
Loxomphalia Simon, 1889
 Loxomphalia rubida Simon, 1889T — Занзибар

Loxoptygus 
Loxoptygus Simon, 1903
 Loxoptygus coturnatus Simon, 1903 — Эфиопия
 Loxoptygus ectypus (Simon, 1889)T — Эфиопия
 Loxoptygus erlangeri (Strand, 1906) — Эфиопия

Lyrognathus 
Lyrognathus Pocock, 1895
 Lyrognathus achilles West & Nunn, 2010 — Борнео
 Lyrognathus crotalus Pocock, 1895T — Индия
 Lyrognathus fuscus West & Nunn, 2010 — Борнео
 Lyrognathus giannisposatoi Nunn & West, 2013 — Суматра
 Lyrognathus lessunda West & Nunn, 2010 — Ломбок
 Lyrognathus robustus Smith, 1988 — Малайзия
 Lyrognathus saltator Pocock, 1900 — Индия

Magulla 
Magulla Simon, 1892
 Magulla brescoviti Indicatti et al., 2008 — Бразилия
 Magulla buecherli Indicatti et al., 2008 — Бразилия
 Magulla janeira (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Magulla obesa Simon, 1892T — Бразилия

Mascaraneus 
Mascaraneus Gallon, 2005
 Mascaraneus remotus Gallon, 2005T — Маврикий

Megaphobema 
Megaphobema Pocock, 1901
 Megaphobema mesomelas (O. Pickard-Cambridge, 1892) — Коста-Рика
 Megaphobema peterklaasi Schmidt, 1994 — Коста-Рика
 Megaphobema robustum (Ausserer, 1875)T — Колумбия
 Megaphobema teceae Perez-Miles, Miglio & Bonaldo, 2006 — Бразилия
 Megaphobema velvetosoma Schmidt, 1995 — Эквадор

Melloleitaoina 
Melloleitaoina Gerschman & Schiapelli, 1960
 Melloleitaoina crassifemur Gerschman & Schiapelli, 1960T — Аргентина
 Melloleitaoina mutquina Perafan & Perez-Miles, 2014 — Аргентина
 Melloleitaoina uru Perafan & Perez-Miles, 2014 — Аргентина
 Melloleitaoina yupanqui Perafan & Perez-Miles, 2014 — Аргентина

Metriopelma 
Metriopelma Becker, 1878
 Metriopelma breyeri (Becker, 1878)T — Мексика
 Metriopelma coloratum Valerio, 1982 — Панама
 Metriopelma drymusetes Valerio, 1982 — Коста-Рика
 Metriopelma familiare (Simon, 1889) — Венесуэла
 Metriopelma ledezmae Vol, 2001 — Боливия
 Metriopelma spinulosum F. O. Pickard-Cambridge, 1897 — Гватемала
 Metriopelma variegata (Caporiacco, 1955) — Венесуэла
 Metriopelma velox Pocock, 1903 — Эквадор
 Metriopelma zebratum Banks, 1909 — Коста-Рика

Monocentropus 
Monocentropus Pocock, 1897
 Monocentropus balfouri Pocock, 1897T — Сокотра
 Monocentropus lambertoni Fage, 1922 — Мадагаскар
 Monocentropus longimanus Pocock, 1903 — Йемен

Munduruku 
Munduruku Miglio, Bonaldo & Perez-MIles, 2013
 Munduruku bicoloratum Miglio, Bonaldo & Perez-MIles, 2013T — Бразилия

Mygalarachne 
Mygalarachne Ausserer, 1871
 Mygalarachne brevipes Ausserer, 1871T — Гондурас

Myostola 
Myostola Simon, 1903
 Myostola occidentalis (Lucas, 1858)T — Габон, Камерун

Neoheterophrictus 
Neoheterophrictus Siliwal & Raven, 2012
 Neoheterophrictus amboli Mirza & Sanap, 2014 — Индия
 Neoheterophrictus bhori (Gravely, 1915) — Индия
 Neoheterophrictus crurofulvus Siliwal, Gupta & Raven, 2012T — Индия
 Neoheterophrictus madraspatanus (Gravely, 1935) — Индия
 Neoheterophrictus sahyadri Siliwal, Gupta & Raven, 2012 — Индия
 Neoheterophrictus smithi Mirza, Bhosale & Sanap, 2014 — Индия
 Neoheterophrictus uttarakannada Siliwal, Gupta & Raven, 2012 — Индия

Neostenotarsus 
Neostenotarsus Pribik & Weinmann, 2004
 Neostenotarsus scissistylus (Tesmoingt & Schmidt, 2002)T — Французская Гвиана

Nesiergus 
Nesiergus Simon, 1903
 Nesiergus gardineri (Hirst, 1911) — Сейшельские острова
 Nesiergus halophilus Benoit, 1978 — Сейшельские острова
 Nesiergus insulanus Simon, 1903T — Сейшельские острова

Nesipelma 
Nesipelma Schmidt & Kovarik, 1996
 Nesipelma insulare Schmidt & Kovarik, 1996T — Невис

Nhandu 
Nhandu Lucas, 1983
 Nhandu carapoensis Lucas, 1983T — Бразилия, Парагвай
 Nhandu cerradensis Bertani, 2001 — Бразилия
 Nhandu chromatus Schmidt, 2004 — Бразилия
 Nhandu coloratovillosus (Schmidt, 1998) — Бразилия
 Nhandu tripepii (Dresco, 1984) — Бразилия

Oligoxystre 
Oligoxystre Vellard, 1924
 Oligoxystre auratum Vellard, 1924T — Бразилия
 Oligoxystre bolivianum (Vol, 2001) — Боливия, Бразилия
 Oligoxystre caatinga Guadanucci, 2007 — Бразилия
 Oligoxystre diamantinensis Bertani, Santos & Righi, 2009 — Бразилия
 Oligoxystre dominguense Guadanucci, 2007 — Бразилия
 Oligoxystre mineirum Guadanucci, 2011 — Бразилия
 Oligoxystre rufoniger Guadanucci, 2007 — Бразилия
 Oligoxystre tucuruiense Guadanucci, 2007 — Бразилия

Ornithoctonus 
Ornithoctonus Pocock, 1892
 Ornithoctonus andersoni Pocock, 1892T — Мьянма
 Ornithoctonus aureotibialis von Wirth & Striffler, 2005 — Таиланд
 Ornithoctonus costalis (Schmidt, 1998) — Таиланд

Orphnaecus 
Orphnaecus Simon, 1892
 Orphnaecus dichromatus (Schmidt & von Wirth, 1992) — Новая Гвинея
 Orphnaecus pellitus Simon, 1892T — Филиппины
 Orphnaecus philippinus (Schmidt, 1999) — Филиппины

Ozopactus 
Ozopactus Simon, 1889
 Ozopactus ernsti Simon, 1889T — Венесуэла

Pachistopelma 
Pachistopelma Pocock, 1901
 Pachistopelma bromelicola Bertani, 2012 — Бразилия
 Pachistopelma rufonigrum Pocock, 1901T — Бразилия

Pamphobeteus 
Pamphobeteus Pocock, 1901
 Pamphobeteus antinous Pocock, 1903 — Перу, Боливия
 Pamphobeteus augusti (Simon, 1889) — Эквадор
 Pamphobeteus crassifemur Bertani, Fukushima & Silva, 2008 — Бразилия
 Pamphobeteus ferox (Ausserer, 1875) — Колумбия
 Pamphobeteus fortis (Ausserer, 1875) — Колумбия
 Pamphobeteus grandis Bertani, Fukushima & Silva, 2008 — Бразилия
 Pamphobeteus insignis Pocock, 1903 — Колумбия
 Pamphobeteus nigricolor (Ausserer, 1875)T — Колумбия, Бразилия
 Pamphobeteus ornatus Pocock, 1903 — Панама, Колумбия
 Pamphobeteus petersi Schmidt, 2002 — Эквадор, Перу
 Pamphobeteus ultramarinus Schmidt, 1995 — Эквадор
 Pamphobeteus verdolaga Cifuentes, Perafán & Estrada-Gomez, 2016
 Pamphobeteus vespertinus (Simon, 1889) — Эквадор

Pelinobius 
Pelinobius Karsch, 1885
 Pelinobius muticus Karsch, 1885T — Кения, Танзания

Phlogiellus 
Phlogiellus Pocock, 1897
 Phlogiellus aper (Simon, 1891) — Ява
 Phlogiellus atriceps Pocock, 1897T — Ява
 Phlogiellus baeri (Simon, 1877) — Филиппины
 Phlogiellus bicolor Strand, 1911 — Новая Британия
 Phlogiellus brevipes (Thorell, 1897) — Мьянма
 Phlogiellus bundokalbo (Barrion & Litsinger, 1995) — Филиппины
 Phlogiellus inermis (Ausserer, 1871) — от Малайзии до Ломбока
 Phlogiellus insularis (Simon, 1877) — Филиппины
 Phlogiellus kwebaburdeos Barrion-Dupo, Barrion & Rasalan, 2015 — Филиппины
 Phlogiellus mutus (Giltay, 1935) — Филиппины
 Phlogiellus nebulosus (Rainbow, 1899) — Соломоновы острова
 Phlogiellus ornatus (Thorell, 1897) — Мьянма
 Phlogiellus subarmatus (Thorell, 1891) — Никобарские острова
 Phlogiellus subinermis (Giltay, 1934) — Юго-Восточная Азия
 Phlogiellus watasei (Kishida, 1920) — Тайвань
 Phlogiellus xinping (Zhu & Zhang, 2008) — Китай

Phoneyusa 
Phoneyusa Karsch, 1884
 Phoneyusa antilope (Simon, 1889) — Конго
 Phoneyusa belandana Karsch, 1884T — Центральноафриканская Республика
 Phoneyusa bidentata Pocock, 1899 — Западная и Центральная Африка
 Phoneyusa bidentata ituriensis Laurent, 1946 — Конго
 Phoneyusa bouvieri Berland, 1917 — Мадагаскар
 Phoneyusa buettneri Karsch, 1886 — Габон
 Phoneyusa chevalieri Simon, 1906 — Западная Африка
 Phoneyusa cultridens Berland, 1917 — Конго
 Phoneyusa gabonica (Simon, 1889) — Габон
 Phoneyusa giltayi Laurent, 1946 — Конго
 Phoneyusa gracilipes (Simon, 1889) — Конго
 Phoneyusa lesserti Dresco, 1973 — Центральноафриканская Республика
 Phoneyusa manicata Simon, 1907 — Принсипи
 Phoneyusa minima (Strand, 1907) — Камерун
 Phoneyusa principium Simon, 1907 — Принсипи
 Phoneyusa rutilata (Simon, 1907) — Гвинея-Бисау
 Phoneyusa westi Smith, 1990 — Ангола

Phormictopus 
Phormictopus Pocock, 1901
 Phormictopus atrichomatus Schmidt, 1991 — Гаити
 Phormictopus auratus Ortiz & Bertani, 2005 — Куба
 Phormictopus australis Mello-Leitao, 1941 — Аргентина
 Phormictopus bistriatus Rudloff, 2008 — Куба
 Phormictopus brasiliensis Strand, 1907 — Бразилия
 Phormictopus cancerides (Latreille, 1806)T — от Вест-Индии до Бразилии
 Phormictopus cautus (Ausserer, 1875) — Куба
 Phormictopus cochleasvorax Rudloff, 2008 — Куба
 Phormictopus cubensis Chamberlin, 1917 — Куба
 Phormictopus fritzschei Rudloff, 2008 — Куба
 Phormictopus jonai Rudloff, 2008 — Куба
 Phormictopus melodermus Chamberlin, 1917 — Гаити
 Phormictopus platus Chamberlin, 1917 — от США до Гаити
 Phormictopus ribeiroi Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Phormictopus schepanskii Rudloff, 2008 — Куба

Phormingochilus 
Phormingochilus Pocock, 1895
 Phormingochilus everetti Pocock, 1895T — Борнео
 Phormingochilus fuchsi Strand, 1906 — Суматра
 Phormingochilus tigrinus Pocock, 1895 — Борнео

Phrixotrichus 
Phrixotrichus Simon, 1889
 Phrixotrichus jara Perafan & Perez-Miles, 2014 — Чили
 Phrixotrichus pucara Ferretti, 2015 — Аргентина
 Phrixotrichus scrofa (Molina, 1782)T — Чили, Аргентина
 Phrixotrichus vulpinus (Karsch, 1880) — Чили, Аргентина
 Phrixotrichus vulpinus ater (Donoso, 1957) — Чили

Plesiopelma 
Plesiopelma Pocock, 1901
 Plesiopelma aspidosperma Ferretti & Barneche, 2013 — Аргентина
 Plesiopelma gertschi (Caporiacco, 1955) — Венесуэла
 Plesiopelma imperatrix Piza, 1976 — Бразилия
 Plesiopelma insulare (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия
 Plesiopelma longisternale (Schiapelli & Gerschman, 1942) — Аргентина, Уругвай
 Plesiopelma minense (Mello-Leitao, 1943) — Бразилия
 Plesiopelma myodes Pocock, 1901T — Уругвай
 Plesiopelma paganoi Ferretti & Barneche, 2013 — Аргентина
 Plesiopelma physopus (Mello-Leitao, 1926) — Бразилия
 Plesiopelma rectimanum (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия
 Plesiopelma semiaurantiacum (Simon, 1897) — Парагвай, Уругвай

Plesiophrictus 
Plesiophrictus Pocock, 1899
 Plesiophrictus fabrei (Simon, 1892) — Индия
 Plesiophrictus linteatus (Simon, 1891) — Индия
 Plesiophrictus meghalayaensis Tikader, 1977 — Индия
 Plesiophrictus millardi Pocock, 1899T — Индия
 Plesiophrictus nilagiriensis Siliwal, Molur & Raven, 2007 — Индия
 Plesiophrictus senffti (Strand, 1907) — Микронезия
 Plesiophrictus sericeus Pocock, 1900 — Индия
 Plesiophrictus tenuipes Pocock, 1899 — Шри-Ланка

Poecilotheria 
Poecilotheria Simon, 1885
 Poecilotheria fasciata (Latreille, 1804)T — Шри-Ланка
 Poecilotheria formosa Pocock, 1899 — Индия
 Poecilotheria hanumavilasumica Smith, 2004 — Индия, Шри-Ланка
 Poecilotheria metallica Pocock, 1899 — Индия
 Poecilotheria miranda Pocock, 1900 — Индия
 Poecilotheria ornata Pocock, 1899 — Шри-Ланка
 Poecilotheria rajaei Nanayakkara et al., 2012 — Шри-Ланка
 Poecilotheria regalis Pocock, 1899 — Индия
 Poecilotheria rufilata Pocock, 1899 — Индия
 Poecilotheria smithi Kirk, 1996 — Шри-Ланка
 Poecilotheria striata Pocock, 1895 — Индия
 Poecilotheria subfusca Pocock, 1895 — Шри-Ланка
 Poecilotheria tigrinawesseli Smith, 2006 — Индия
 Poecilotheria vittata Pocock, 1895 — Индия, Шри-Ланка

Proshapalopus 
Proshapalopus Mello-Leitao, 1923
 Proshapalopus amazonicus Bertani, 2001 — Бразилия
 Proshapalopus anomalus Mello-Leitao, 1923T — Бразилия
 Proshapalopus multicuspidatus (Mello-Leitao, 1929) — Бразилия

Psalmopoeus 
Psalmopoeus Pocock, 1895
 Psalmopoeus cambridgei Pocock, 1895T — Тринидад
 Psalmopoeus ecclesiasticus Pocock, 1903 — Эквадор
 Psalmopoeus emeraldus Pocock, 1903 — Колумбия
 Psalmopoeus intermedius Chamberlin, 1940 — Панама
 Psalmopoeus irminia Saager, 1994 — Венесуэла
 Psalmopoeus langenbucheri Schmidt, Bullmer & Thierer-Lutz, 2006 — Венесуэла
 Psalmopoeus plantaris Pocock, 1903 — Колумбия
 Psalmopoeus pulcher Petrunkevitch, 1925 — Панама
 Psalmopoeus reduncus (Karsch, 1880) — от Белиз до Панамы
 Psalmopoeus victori Mendoza, 2014 — Мексика

Psednocnemis 
Psednocnemis West, Nunn & Hogg, 2012
 Psednocnemis brachyramosa (West & Nunn, 2010) — Малайзия
 Psednocnemis davidgohi West, Nunn & Hogg, 2012T — Малайзия
 Psednocnemis gnathospina (West & Nunn, 2010) — Малайзия
 Psednocnemis imbellis (Simon, 1891) — Борнео
 Psednocnemis jeremyhuffi (West & Nunn, 2010) — Малайзия

Pseudhapalopus 
Pseudhapalopus Strand, 1907
 Pseudhapalopus aculeatus Strand, 1907T — Боливия
 Pseudhapalopus spinulopalpus Schmidt & Weinmann, 1997 — Колумбия

Pterinochilus 
Pterinochilus Pocock, 1897
 Pterinochilus alluaudi Berland, 1914 — Кения
 Pterinochilus andrewsmithi Gallon, 2009 — Кения
 Pterinochilus chordatus (Gerstacker, 1873) — Восточная Африка
 Pterinochilus cryptus Gallon, 2008 — Ангола
 Pterinochilus lapalala Gallon & Engelbrecht, 2011 — Южная Африка
 Pterinochilus lugardi Pocock, 1900 — Южная и Восточная Африка
 Pterinochilus murinus Pocock, 1897 — Ангола, Центральная, Восточная и Южная Африка
 Pterinochilus raygabrieli Gallon, 2009 — Кения
 Pterinochilus simoni Berland, 1917 — Ангола, Конго
 Pterinochilus vorax Pocock, 1897T — Ангола, Центральная и Восточная Африка

Pterinopelma 
Pterinopelma Pocock, 1901
 Pterinopelma sazimai Bertani, Nagahama & Fukushima, 2011 — Бразилия
 Pterinopelma vitiosum (Keyserling, 1891)T — Бразилия

Reichlingia 
Reichlingia Rudloff, 2001
 Reichlingia annae (Reichling, 1997)T — Белиз

Reversopelma 
Reversopelma Schmidt, 2001
 Reversopelma petersi Schmidt, 2001T — от Эквадор до Перу

Sahydroaraneus 
Sahydroaraneus Mirza & Sanap, 2014
 Sahydroaraneus collinus (Pocock, 1899) — Индия
 Sahydroaraneus hirsti Mirza & Sanap, 2014T — Индия
 Sahydroaraneus raja (Gravely, 1915) — Индия

Schismatothele 
Schismatothele Karsch, 1879
 Schismatothele benedettii Panzera, Perdomo & Perez-Miles, 2011 — Бразилия
 Schismatothele inflata (Simon, 1889)T — Венесуэла
 Schismatothele kastoni (Caporiacco, 1955) — Венесуэла
 Schismatothele lineata Karsch, 1879T — Венесуэла
 Schismatothele modesta (Simon, 1889) — Колумбия

Schizopelma 
Schizopelma F. O. Pickard-Cambridge, 1897
 Schizopelma bicarinatum F. O. Pickard-Cambridge, 1897T — Мексика, Центральная Америка
 Schizopelma masculinum (Strand, 1907) — Гватемала
 Schizopelma sorkini Smith, 1995 — Мексика

Selenocosmia 
Selenocosmia Ausserer, 1871
 Selenocosmia arndsti (Schmidt & von Wirth, 1991) — Новая Гвинея
 Selenocosmia aruana Strand, 1911 — Ару
 Selenocosmia barensteinerae (Schmidt, Hettegger & Matthes, 2010) — Борнео
 Selenocosmia compta Kulczynski, 1911 — Новая Гвинея
 Selenocosmia crassipes (L. Koch, 1874) — Квинсленд
 Selenocosmia deliana Strand, 1913 — Суматра
 Selenocosmia effera (Simon, 1891) — Молуккские острова
 Selenocosmia fuliginea (Thorell, 1895) — Мьянма
 Selenocosmia hasselti Simon, 1891 — Суматра
 Selenocosmia hirtipes Strand, 1913 — Молуккские острова, Новая Гвинея
 Selenocosmia honesta Hirst, 1909 — Новая Гвинея
 Selenocosmia insignis (Simon, 1890) — Суматра
 Selenocosmia insulana Hirst, 1909 — Сулавеси
 Selenocosmia javanensis (Walckenaer, 1837)T — от Малайзии до Сулавеси
 Selenocosmia javanensis brachyplectra Kulczynski, 1908 — Ява
 Selenocosmia javanensis dolichoplectra Kulczynski, 1908 — Ява
 Selenocosmia javanensis fulva Kulczynski, 1908 — Ява
 Selenocosmia javanensis sumatrana Strand, 1907 — Суматра
 Selenocosmia jiafu Zhu & Zhang, 2008 — Китай, Лаос
 Selenocosmia kovariki (Schmidt & Krause, 1995) — Вьетнам
 Selenocosmia kulluensis Chamberlin, 1917 — Индия
 Selenocosmia lanceolata Hogg, 1914 — Новая Гвинея
 Selenocosmia lanipes Ausserer, 1875 — Молуккские острова, Новая Гвинея
 Selenocosmia mittmannae (Barensteiner & Wehinger, 2005) — Новая Гвинея
 Selenocosmia obscura Hirst, 1909 — Борнео
 Selenocosmia orophila (Thorell, 1897) — Мьянма
 Selenocosmia papuana Kulczynski, 1908 — Новая Гвинея
 Selenocosmia peerboomi (Schmidt, 1999) — Филиппины
 Selenocosmia pritami Dyal, 1935 — Пакистан
 Selenocosmia raciborskii Kulczynski, 1908 — Ява
 Selenocosmia samarae (Giltay, 1935) — Филиппины
 Selenocosmia similis Kulczynski, 1911 — Новая Гвинея
 Selenocosmia stirlingi Hogg, 1901 — Австралия
 Selenocosmia strenua (Thorell, 1881) — Новая Гвинея, Квинсленд
 Selenocosmia strubelli Strand, 1913 — Ява, Молуккские острова до Новой Гвинеи
 Selenocosmia subvulpina Strand, 1907 — Квинсленд
 Selenocosmia sutherlandi Gravely, 1935 — Индия
 Selenocosmia tahanensis Abraham, 1924 — Малайзия
 Selenocosmia valida (Thorell, 1881) — Новая Гвинея
 Selenocosmia xinhuaensis Zhu & Zhang, 2008 — Китай

Selenogyrus 
Selenogyrus Pocock, 1897
 Selenogyrus africanus (Simon, 1887) — Кот-д’Ивуар
 Selenogyrus aureus Pocock, 1897 — Сьерра-Леоне
 Selenogyrus austini Smith, 1990 — Сьерра-Леоне
 Selenogyrus brunneus Strand, 1907 — Западная Африка
 Selenogyrus caeruleus Pocock, 1897T — Сьерра-Леоне

Selenotholus 
Selenotholus Hogg, 1902
 Selenotholus foelschei Hogg, 1902T — Северная территория

Selenotypus 
Selenotypus Pocock, 1895
 Selenotypus plumipes Pocock, 1895T — Квинсленд

Sericopelma 
Sericopelma Ausserer, 1875
 Sericopelma angustum (Valerio, 1980) — Коста-Рика
 Sericopelma commune F. O. Pickard-Cambridge, 1897 — Панама
 Sericopelma dota Valerio, 1980 — Коста-Рика
 Sericopelma embrithes (Chamberlin & Ivie, 1936) — Панама
 Sericopelma fallax Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Sericopelma ferrugineum Valerio, 1980 — Коста-Рика
 Sericopelma generala Valerio, 1980 — Коста-Рика
 Sericopelma immensum Valerio, 1980 — Коста-Рика
 Sericopelma melanotarsum Valerio, 1980 — Коста-Рика
 Sericopelma panamanum (Karsch, 1880) — Панама
 Sericopelma panamense (Simon, 1891) — Мексика, Панама
 Sericopelma rubronitens Ausserer, 1875T — Центральная Америка
 Sericopelma silvicola Valerio, 1980 — Коста-Рика
 Sericopelma upala Valerio, 1980 — Коста-Рика

Sickius 
Sickius Soares & Camargo, 1948
 Sickius longibulbi Soares & Camargo, 1948T — Бразилия

Sphaerobothria 
Sphaerobothria Karsch, 1879
 Sphaerobothria hoffmanni Karsch, 1879T — Коста-Рика, Панама

Stichoplastoris 
Stichoplastoris Rudloff, 1997
 Stichoplastoris angustatus (Kraus, 1955) — Сальвадор
 Stichoplastoris asterix (Valerio, 1980) — Коста-Рика
 Stichoplastoris denticulatus (Valerio, 1980) — Коста-Рика
 Stichoplastoris elusinus (Valerio, 1980) — Коста-Рика
 Stichoplastoris longistylus (Kraus, 1955) — Сальвадор
 Stichoplastoris obelix (Valerio, 1980)T — Коста-Рика
 Stichoplastoris schusterae (Kraus, 1955) — Сальвадор
 Stichoplastoris stylipus (Valerio, 1982) — Коста-Рика, Панама

Stromatopelma 
Stromatopelma Karsch, 1881
 Stromatopelma batesi (Pocock, 1902) — Камерун, Конго
 Stromatopelma calceatum (Fabricius, 1793)T — Западная Африка
 Stromatopelma calceatum griseipes (Pocock, 1897) — Западная Африка
 Stromatopelma fumigatum (Pocock, 1899) — Рио-Муни
 Stromatopelma pachypoda (Strand, 1908) — Камерун
 Stromatopelma satanas (Berland, 1917) — Габон, Конго

Tapinauchenius 
Tapinauchenius Ausserer, 1871
 Tapinauchenius brunneus Schmidt, 1995 — Бразилия
 Tapinauchenius concolor (Caporiacco, 1947) — Гайана
 Tapinauchenius cupreus Schmidt & Bauer, 1996 — Эквадор
 Tapinauchenius elenae Schmidt, 1994 — Эквадор
 Tapinauchenius gigas Caporiacco, 1954 — Французская Гвиана
 Tapinauchenius latipes L. Koch, 1875 — Венесуэла
 Tapinauchenius plumipes (C. L. Koch, 1842)T — Суринам
 Tapinauchenius sanctivincenti (Walckenaer, 1837) — Сент-Винсент
 Tapinauchenius subcaeruleus Bauer & Antonelli, 1997 — Эквадор
 Tapinauchenius violaceus (Mello-Leitao, 1930) — Французская Гвиана, Бразилия

Theraphosa 
Theraphosa Thorell, 1870
 Theraphosa apophysis (Tinter, 1991) — Венесуэла
 Theraphosa blondi (Latreille, 1804)T — Венесуэла, Бразилия, Гайана
 Theraphosa stirmi Rudloff & Weinmann, 2010 — Гайана

Thrigmopoeus 
Thrigmopoeus Pocock, 1899
 Thrigmopoeus insignis Pocock, 1899T — Индия
 Thrigmopoeus psychedelicus Sanap & Mirza, 2014 — Индия
 Thrigmopoeus truculentus Pocock, 1899 — Индия

Thrixopelma 
Thrixopelma Schmidt, 1994
 Thrixopelma cyaneolum Schmidt, Friebolin & Friebolin, 2005 — Перу
 Thrixopelma lagunas Schmidt & Rudloff, 2010 — Перу
 Thrixopelma ockerti Schmidt, 1994T — Перу
 Thrixopelma pruriens Schmidt, 1998 — Чили

Tmesiphantes 
Tmesiphantes Simon, 1892
 Tmesiphantes amadoi Yamamoto et al., 2007 — Бразилия
 Tmesiphantes aridai Gonzalez-Filho, Brescovit & Lucas, 2014 — Бразилия
 Tmesiphantes bethaniae Yamamoto et al., 2007 — Бразилия
 Tmesiphantes caymmii Yamamoto et al., 2007 — Бразилия
 Tmesiphantes hypogeus Bertani, Bichuette & Pedroso, 2013 — Бразилия
 Tmesiphantes mirim Fabiano-da-Silva, Guadanucci & DaSilva, 2015 — Бразилия
 Tmesiphantes nubilus Simon, 1892T — Бразилия
 Tmesiphantes perp Guadanucci & Silva, 2012 — Бразилия
 Tmesiphantes riopretano Guadanucci & Silva, 2012 — Бразилия

Trichognathella 
Trichognathella Gallon, 2004
 Trichognathella schoenlandi (Pocock, 1900)T — Южная Африка

Trichopelma 
Trichopelma Simon, 1888
 Trichopelma affine (Simon, 1891) — Сент-Винсент
 Trichopelma astutum (Simon, 1889) — Венесуэла
 Trichopelma banksia Ozdikmen & Demir, 2012 — Куба
 Trichopelma coenobita (Simon, 1889) — Венесуэла
 Trichopelma corozali (Petrunkevitch, 1929) — Куба, Пуэрто-Рико
 Trichopelma cubanum (Simon, 1903) — Куба
 Trichopelma eucubanum Ozdikmen & Demir, 2012 — Куба
 Trichopelma flavicomum Simon, 1891 — Бразилия
 Trichopelma illetabile Simon, 1888 — Бразилия
 Trichopelma insulanum (Petrunkevitch, 1926) — Сент-Томас
 Trichopelma laselva Valerio, 1986 — Коста-Рика
 Trichopelma maculatum (Banks, 1906) — Багамы
 Trichopelma maddeni Esposito & Agnarsson, 2014 — Доминикана
 Trichopelma nitidum Simon, 1888T — Гаити
 Trichopelma scopulatum (Fischel, 1927) — Венесуэла
 Trichopelma spinosum (Franganillo, 1926) — Куба
 Trichopelma zebra (Petrunkevitch, 1925) — Панама

Typhochlaena 
Typhochlaena C. L. Koch, 1850
 Typhochlaena amma Bertani, 2012 — Бразилия
 Typhochlaena costae Bertani, 2012 — Бразилия
 Typhochlaena curumim Bertani, 2012 — Бразилия
 Typhochlaena paschoali Bertani, 2012 — Бразилия
 Typhochlaena seladonia (C. L. Koch, 1841)T — Бразилия

Vitalius 
Vitalius Lucas, Silva & Bertani, 1993
 Vitalius buecherli Bertani, 2001 — Бразилия
 Vitalius dubius (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия
 Vitalius longisternalis Bertani, 2001 — Бразилия, Аргентина
 Vitalius lucasae Bertani, 2001 — Бразилия
 Vitalius nondescriptus (Mello-Leitao, 1926) — Бразилия
 Vitalius paranaensis Bertani, 2001 — Бразилия, Аргентина
 Vitalius roseus (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия, Аргентина
 Vitalius sorocabae (Mello-Leitao, 1923)T — Бразилия
 Vitalius vellutinus (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия
 Vitalius wacketi (Mello-Leitao, 1923) — Бразилия

Xenesthis 
Xenesthis Simon, 1891
 Xenesthis immanis (Ausserer, 1875)T — от Панамы до Венесуэлы
 Xenesthis intermedia Schiapelli & Gerschman, 1945 — Венесуэла
 Xenesthis monstrosa Pocock, 1903 — Колумбия

Примечания

Ссылки 
 

Пауки-птицееды
Пауки-птицееды